Федеральное собрание — наименование действующих и бывших парламентов в некоторых государствах с федеративным устройством:

 Федеральное собрание — двухпалатный парламент России.
 Федеральное собрание — название совместного заседания обеих палат парламента Австрии (законодательным органом не является).
 Федеральное собрание — особый конституционный орган Германии, избирающий Президента Германии.
 Федеральное собрание — двухпалатный парламент Швейцарии.
 Федеральное собрание — двухпалатный парламент Чехословацкой Социалистической Республики (позднее — Чехо-Словацкой Федеративной Республики).
 Федеральное собрание — двухпалатный парламент Союзной Республики Югославия.